Лос-Анджелес Доджерс () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Западном дивизионе Национальной лиги Главной лиги бейсбола (МЛБ).

История 
Клуб был основан в 1883 году в Бруклине (Нью-Йорк) как «Бруклин Грейс», и выступал под этим названием до 1932 года, когда был переименован в «Бруклин Доджерс». В 1958 году команда переехала в Лос-Анджелес, где первые четыре сезона выступали мемориальном колизее Лос-Анджелеса. С 1962 года «Доджерс» проводят домашние игры на «Доджер-стэдиуме».

За свою историю, «Доджерс» шесть раз выигрывали Мировую серию и 21 раз становились чемпионами Национальной лиги. За клуб выступало восемь питчеров, выигрывавших приз Сая Янга десять раз. За клуб также выступало 12 новичков года.

27 марта 2012 года было объявлено о достижении соглашения о продаже «Доджерс» Фрэнком МакКортом группе инвесторов из Guggenheim Baseball Management LLC во главе с Марком Уолтером и включающей бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона, спортивного управленца Стэна Кастена и киномагната Питер Губер. Общая цена сделки с учётом стадиона превысила 2 млрд долл., что сделало продажу крупнейшей для профессиональной спортивной команды в истории, превысив покупку ФК «Манчестер Юнайтед» примерно за 1,5 млрд долл. Малкольмом Глейзером в 2005 году, В тот же день было также объявлено, что члены группы будут сотрудничать с МакКортом в покупке собственности вокруг стадиона. Цена продажи «Доджерс» считалась намного выше, чем на самом деле стоила команда на момент продажи. По оценкам Forbes, стоимость команды составила примерно 1,4 млрд долл., а победившая ставка была более чем на 30 % выше следовавшей за ней самой высокой ставки. 13 апреля сделка была одобрена судом по делам о банкротстве и официально закрыта 1 мая 2012 года. and it officially closed on May 1, 2012.

Интересно, что игрокам клуба —  и  приписывается возникновение приветствия «Дай пять».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды 

Клубы МЛБ
Лос-Анджелес Доджерс
Появились в 1883 году в США